Lourdoueix kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lourdoueix-Saint-Pierre, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Lourdoueix-Saint-Michel, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire,